L'Extraliga 2021-2022, 30ª edizione della massima serie del campionato ceco di pallavolo maschile, si è svolta dal 28 settembre 2021 al 9 maggio 2022: al torneo hanno partecipato dodici squadre di club ceche e la vittoria finale è andata per la terza volta, la seconda consecutiva, al .

Regolamento

Formula 
La formula ha previsto:
 Regular season, disputata con girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventidue giornate: le prime dieci classificate hanno acceduto ai play-off scudetto:
 Play-off scudetto, disputati con:
 Turno preliminare, a cui hanno partecipato le classificate dal settimo al decimo posto della regular season, giocati al meglio di due vittorie su tre gare.
 Quarti di finale, semifinali, finale scudetto e finale 3º posto, giocate al meglio di tre vittorie su cinque gare, con abbinamenti effettuati turno per turno in funzione del posizionamento in regular season.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Numero di partite vinte;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti;
Scontri diretti;
Sorteggio.

Squadre partecipanti

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai quarti di finale play-off scudetto.
      Qualificata ai play-off scudetto.

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Turno preliminare

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Verdetti

Statistiche

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2021
Pallavolo nel 2022
 2021-2022